Partamasires de Arménia, irmão de Axidares da Arménia e filho de Pácoro II da Pártia, foi um rei da Arménia da dinastia arsácida, do período dividido entre o Império Romano e o Império Parta, tendo governado sob o protectorado Parta no ano 114.

Foi antecedido no governo por Axidares da Arménia e foi sucedido por Vologases III de Pártia. Entre o ano 114 e o ano 118 a Arménia foi uma província romana, só voltando a ter governo próprio na pessoa de Vologases III de Pártia.

Referências 

Reis arsácidas da Armênia
Partas do século I
Partas do século II
Campanha parta de Trajano